La saison 2008-2009 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du Debrecen VSC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur l'Újpest FC et quinze sur le club promu de D2, le Szombathelyi Haladás. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Le tenant du titre, le MTK Hungaria FC, ne termine qu'à la , à 23 points du nouveau champion.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Championnat Hongrie Football 2008-2009
Championnat Hongrie Football 2008-2009
Hongrie